Luminara Unduli es un personaje de Star Wars.

Esta Maestra Jedi sirvió aconsejando a los Miembros del Consejo Jedi, mas no fue parte de él. Era de la especie Mirialan al igual que su joven Aprendiz Barriss Offee. 

Unduli luchó en Geonosis y sobrevivió al igual que su aprendiz, gracias a la pronta actuación del maestro Yoda que llegó a rescatarles con los clones y los Republic Gunship. 

Tiempo después avanzada las Guerras Clon (Clone Wars), la maestra Unduli luchó en las Cavernas del templo Jedi del planeta Illum contra los Androides Camaleón de los Separatistas (Confederacy). Estas máquinas trataron de eliminar la fuente de cristales para producir sables láser. 

En las Guerras Clones, se le ordena ejecutar una importantísima misión, escoltando al prisionero Virrey Nute Gunray (Líder de la Federación de Comercio), quien había sido arrestado por la senadora Padme Amidala, y por lo cual se le asignó una padawan de apoyo (Ashoka Tano). La idea era llevar al Virrey a Coruscant para enjuiciarle por múltiples crímenes, entre ellos, planear el asesinato de varios caballeros jedi y senadores de la República, y sería trasladado en un Crucero Estelar, para desgracia de la general Luminara, el Conde Dooku envía a su aprendiz Asajj Ventress a liberar a Gunray. Luminara y Ashoka no logran detener a Asajj, y esta escapa con el Virrey al espacio en una nave de transporte. 

Meses después Unduli viajó junto a Barriss Offee, que ya había concluido su entrenamiento, y el Maestro Jedi Saesee Tiin hasta el planeta Nadiem, donde ejecutaron una peligrosa evacuación de civiles. Los ejércitos de androides de Batalla (Battle Droids) de la Confederación de Separatistas (Confederacy), Guiados por el General Grievous en persona habían atacado el planeta.

En el planeta Kashyyyk, mientras la batalla llegaba a su fin, Unduli se retiró para ayudar en la curación de los heridos. En ese preciso instante, la Orden 66 fue transmitida a los soldados clon bajo su mando directamente desde la Oficina del Canciller Supremo. De algún modo, Luminara consiguió escapar, y evitó perecer durante la Orden 66. La Orden Jedi, por su parte, fue destruida, y Palpatine se declaró Emperador y transformó la República en el Imperio Galáctico. 

Tiempo después, Luminara fue descubierta por el Imperio Galáctico, y fue encarcelada en La Aguja, en el planeta Stygeon. Allí, esperó su ejecución. Finalmente, El Inquisidor entró en la celda de Unduli y la ejecutó. 

Después de su muerte, comenzaron a extenderse rumores de que Unduli había sobrevivido a las Guerras Clon y todavía estaba viva, continuando vigentes en el 5 ABY. En realidad, el Imperio estaba utilizando los restos de Unduli para atraer a los Jedi supervivientes en trampas para que pudieran ser asesinados. Una de esas trampas fue tendida por El Inquisidor catorce años después de la guerra, con los restos de Unduli encerrados en la prisión conocida como La Aguja en el planeta Stygeon. Fingiendo creer que Unduli estaba viva, el senador imperial Gall Trayvis, un miembro del Imperio que fingía estar en su contra para dar caza a células rebeldes, hackeó la HoloRed para proclamar que Unduli estaba encarcelada en algún lugar del Sistema Stygeon .

Viajes 
A continuación se encuentra un listado de los planetas a los que Luminara Unduli ha ido en sus misiones:

 Christophsis
 Toola
 Geonosis
 Kamino
 Kashyyyk (Orden 66).
 Stygeon (Legado)

Véase también 
 Personajes de Star Wars

Enlaces externos 
 

Personajes Jedi de Star Wars

en:List of Star Wars characters#U
no:Luminara Unduli
sv:Lista över jediriddare#Luminara Unduli